Naka (Kanagawa)
 Naka (Ibaraki)
 Naka (Tokushima)
 Naka (Hamamatsu)
 Naka (Hiroshima)
 Naka (Nagoya)
 Naka (Okayama)
 Naka (Sakai)
 Naka (Yokohama)